El término protección puede referirse a:

 el equipo de protección individual;
 el factor de protección solar;
 el índice de protección;
 la protección al consumidor;
 la protección civil;
 la protección contra escritura;
 la protección contra incendios;
 la protección de copia;
 la protección del talud;
 la protección radiológica;
 la protección solar;
 el recurso de protección;
 Protección S.A., Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantía de Colombia;
 Protección, municipio de honduras.

Enlaces externos 

Seguridad